Гран-при Райффайзен () — шоссейная однодневная велогонка, с 1986 года проводящаяся в австрийской земле Штирия. Входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2. Главный спонсором выступает одноименный банк. 

До 1998 года проводилась среди любителей. Гонки 1989 и 1992 годов были одновременно чемпионатом Штирии, а 2003 и 2007 годов — чемпионатом Австрии в групповой гонке.

Призёры 

|-
|colspan=4 align=center|Rundstreckenrennen Judendorf-Straßengel
|-
| 1986
|  Карл Хейнц Пильс	
|  Херманн Мандлер	
|  Бронко Боянз	
|-
| 1987
|  Ханс Линарт	
|  Эккард Дёршлаг	
|  Харальд Висиак	
|-
|colspan=4 align=center|Straßenengler Radsporttag
|-
| 1988
|  Хейнц Мархель	
|  Николаус Федль	
|  Эдуард Раткольб	
|-
| 1989
|  Клаус Кабассер	
|  Маркус Кремсер	
|  Бернхард Виппель	
|-
| 1990
|  Харальд Майер	
|  Алойс Флегель	
|  Петер Ламмер	
|-
| 1991
|  Алойс Флегель	
|  Харальд Майер	
|  Петер Ламмер	
|-
| 1992
|  Вольфганг Фашинг	
|  Кристоф Демель	
|  Болан Эберль	
|-
| 1993	
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 1994
|  Рихард Шмид	
|  Альвин Керн	
|  Наклов Томан	
|-
| 1995
|  Томас Крейдль	
|  Петер Вролич	
|  Матиас Буксхофер	
|-
|colspan=4 align=center|Raiffeisen Grand Prix
|-
| 1996
|  Лука Симони	
|  Рикардо Феррари	
|  Симоне Симонетти	
|-
| 1997
|  Симоне Симонетти	
|  Бернхард Гугганиг	
|  Рене Хасельбахер	
|-
| 1998
|  Игор Краньец	
|  Микеле Бедин	
|  Петер Вролич	
|-
| 1999
|  Игор Краньец	
|  Ян Братковски	
|  Вернер Фальтейнер	 
|-
| 2000
|  Йозеф Лонтшарич	
|  Саса Свибен	
|  Петро Дзуккони	 
|-
| 2001
|  Ян Братковски	
|  Ральф Шерцер	
|  Франц Штохер	 
|-
| 2002
|  Боштьян Мервар	
|  Самуэль Фарун	
|  Ральф Шерцер	 
|-
| 2003
|  Георг Точниг	
|  Рене Хасельбахер	
|  Андреас Матцбахер	 
|-
| 2004
|  Андреас Матцбахер	
|  Кристиан Пфаннбергер	
|  Штефан Руккер	
|-
| 2005
|  Криштоф Цесельски	
|  Маурицио Ванделли	
|  Массимилиано Мартелла	
|-
| 2006
|  Митья Махорич	
|  Франческо Джинанни	
|  Вернер Рибенбауэр	 
|-
| 2007
|  Кристиан Пфаннбергер	
|  Маркус Айбеггер	
|  Томас Рореггер	
|-
| 2008
|  Матей Старе	
|  Ян Барта	
|  Йозеф Бенетседер	
|-
| 2009
|  Маркус Айбеггер	
|  Мартин Риска	
|  Кристоф Соколл	
|-
| 2010
|  Маттиас Брендле	
|  Маркус Айбеггер	
|  Станислав Козубек
|-
| 2011
|  Томислав Данчулович	
|  Блаж Фурди	
|  Радослав Рогина
|-
| 2012
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 2013
|  Риккардо Цойдль	
|  Радослав Рогина	
|  Патрик Синкевитц
|-
| 2014
|  Радослав Рогина	
|  Патрик Конрад	
|  Маркус Эйбеггер
|-
| 2015
|  Грегор Мюльбергер	
|  Анди Байц	
|  Флориан Биссингер
|-
| 2016
|  Риккардо Цойдль	
|  Патрик Шеллинг	
|  Джеймс МакЛауглин
|-
| 2017
|  Адам Де Вос	
|  Тадей Погочар	
|  Патрик Гампер
|-
| 2018
|  Мачей Патерский	
|  Риккардо Цойдль	
|  Георг Циммерман
|}

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Райффайзен на FirstCycling 
 

Велогонки в Австрии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1986 года